Perigrapha (vlinder), een geslacht van vlinders
Perigrapha (schimmel), een geslacht van schimmels